Чокуев Курбан Крымханович (род. 2 июня 1993, в Хасавюртовском районе с. Эндирей) — российский спортсмен, специализирующийся на единоборствах, двукратный чемпион мира по панкратиону, трёхкратный чемпион России по панкратиону, мастер спорта России по панкратиону.

Ссылки 
 https://fighttime.ru/fighters/210017/Kurban-Chokuev.html 
 http://osporte.online/2019/11/22/peterburgskie-sportsmeny-stali-chempionami-mira-po-pankrationu/  https://www.sherdog.com/fighter/Kurban-Chokuev-210017 

Персоналии по алфавиту